Reeds (Missouri)
Reeds Spring

Desambiguações de topônimos